est une expression anglaise signifiant Tout ce que j'ai jamais voulu.


 peut désigner :

Musique

Album 

 , quatrième album de Kelly Clarkson sorti le .

Chanson 

 , chanson d' et  présente sur l'album Le Prince d'Égypte sorti le , bande son du film Le Prince d'Égypte ;

 , chanson de David Fonseca présente sur l'album  sorti le  ;

 , chanson de Lily Frost, générique de la série télévisée Les Vies rêvées d'Erica Strange ;

 , titre alternatif d, chanson de  représentant la Norvège à l'Eurovision 2008 ;

 , chanson des New Riders of the Purple Sage présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Taylor Dayne, face B du single  présent sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Winger présente sur l'album In the Heart of the Young sorti le  ;
 , chanson de Lenny Kravitz présente sur l'album Mama Said sorti le  ;
 , chanson de Kirsty MacColl présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des The Slackers présente sur l'album  sorti en 1992 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1993 ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1993 ;
 , chanson de Peter Andre présente sur l'album Peter Andre sorti le  ;
 , chanson des BoDeans présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Stacey Q présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Ma$e présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Twiztid présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Roxette présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Big Syke présente sur l'album Street Commando sorti le  ;
 , chanson de Shinedown présente sur l'album Leave a Whisper sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du DJ suédois Basshunter présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de beFour présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de The Airborne Toxic Event présente sur l'album '' sorti le .

Voir aussi